Die World Athletics Label Road Races 2020 sind Laufveranstaltungen, die vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics für 2020 das Etikett Platin, Gold, Silber oder Bronze erhielten. 

Wegen der COVID-19-Pandemie wurden viele der ab Februar vorgesehenen Läufe in den Herbst verschoben oder ganz abgesagt. Soweit Rennen verschoben und am Ende schließlich doch abgesagt wurden, ist in den folgenden Listen das ursprünglich geplante Austragungsdatum angegeben.

Platin

Gold

Silber

Bronze

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2020